Бура́евский райо́н () — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в её границах под наименованием муниципальный район Бураевский район () в составе Республики Башкортостан Российской Федерации.

Административный центр — село Бураево, находящееся в 152 км от Уфы.

География 
Район расположен на северо-западе Башкортостана. Территория района занимает часть Прибельской увалисто-волнистой равнины и Нижнебельской низменности, относится к северной лесостепной зоне. Его площадь — 1792 км2.

Климат умеренный, незначительно засушливый. Речная сеть представлена рекой Быстрый Танып и её притоками. Леса, в основной массе, широколиственные, хвойные занимают не многим более 17 % общей площади. Почвы: оподзоленные черноземы, серые лесные и пойменные. Территория района в геотектонической отношении входит в пределы Бирской седловины и краевой зоны Башкирского свода. Открыты нефтяные месторождения, а также месторождения глин и песков-отощителей, пригодных для изготовления кирпича.

История 
Территорию района в прошлом занимали Эске (Внутренне)-Еланская, Ельдякская, Тазларская и Таныпская башкирские волости. В 1864—1866 гг. вместо родовых волостей были образованы территориальные. На территории родовых общин возникли Бураевская, Калмыковская, Кызылъяровская и Кизганбашевская волости. Весной 1918 года на территории этих волостей существовал Бураевский башкирский автономный район. В 1919—1930 гг. они были в составе Бирского кантона Башкирской АССР.

Район образован 20 августа 1930 года, когда, согласно постановлению президиума ВЦИК, было ликвидировано разделение Башкирской АССР на кантоны и образовано 48 районов.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 20,35 тыс. чел.
 2035 — 16,73 тыс. чел.

 Национальный состав
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года: башкиры — 69,5 %, татары — 21,8 %, удмурты — 4,3 %, русские — 2,1 %, марийцы — 1,8 %, лица других национальностей — 0,5 %.

Национальный состав по переписям:

 Языковой состав
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года родными языками населения являлись:

татарский — 84,7%, марийский — 1,7%, русский — 2, 5%, удмуртский — 4,2%, башкирский — 6,4%.

Административное деление 
В Бураевский район как административно-территориальную единицу республики входит 13 сельсоветов.

В одноимённый муниципальный район в рамках местного самоуправления входит 13 муниципальных образований со статусом сельского поселения:

Населённые пункты
В Бураевском районе 95 населённых пунктов.

Экономика

Сельское хозяйство 
Основная отрасль экономики: сельское хозяйство. Доля сельскохозяйственной продукции в общем объёме составляет 85 %. Около 81 % земельного фонда составляют сельскохозяйственные угодья. Специализация сельскохозяйственных предприятий: зерновое хозяйство (яровая пшеница, озимая рожь, гречиха, горох), картофелеводство, молочно-мясное скотоводство и свиноводство.

Промышленность 
Представлена небольшими нефтепромыслами, масло-сыродельным, комбикормовым заводами и предприятиями: ремонтно-техническими, по заготовке и обработке древесины, производству строительных материалов.

Транспорт 
Территорию района пересекает региональная автомагистраль Уфа — Янаул.

Социальная сфера 
В районе имеется 25 общеобразовательных школ, в том числе 11 средних, 34 массовых библиотеки, 73 клубных учреждения, 3 больницы. Издаётся районная газета «Алга» на татарском языке.

Известные люди 
 Ахмеров Касим Закирович — языковед.
 Закиров Ахмет Закирович — Герой Советского Союза.
 Хамитов, Эдуард Шайхуллович — доктор педагогических наук, академик АН РБ.
 Хуснутдинова Эльза Камилевна — учёный, академик.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Администрации Бураевского района 
 
 
 Башкиры Бураевского района Республики Башкортостан (научный справочник)

Районы Башкортостана
Бураевский район